West Ham United FC – de mannenvoetbalploeg uit Londen
 West Ham United LFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Londen